Lange kan som auktorsförkortning betyda:

 Jakob Emanuel Lange
 Johan Martin Christian Lange
 Morten Lange
 Otto Ludwig Lange
 Peter James de Lange

Robotskapade auktorsförkortningar